Хохлач — многозначный термин. Может означать:

Персоналии 
 Хохлач, Витольд (род. 1972) — белорусский футболист.
 Хохлач, Лука Михайлович (убит 1708) — казачий атаман, участник Булавинского восстания.

Животные 
 Хохлач — вид млекопитающих семейства настоящих тюленей, единственный представитель рода Cystophora.
 Хохлачи — рыбы из рода лучепёрых семейства малакантовых:
 Аргентинский хохлач
 Северный хохлач

Прочее 
 Хохлач — курган на северной окраине города Новочеркасска (Ростовская область, Россия), где в 1864 году был обнаружен богатый клад.